Shrewsbury, capital de Shropshire, als West Midlands, Anglaterra, Regne Unit.
 Shrewsbury (Massachusetts) 
 Shrewsbury (Missouri) 
 Shrewsbury (Nova Jersey) 
 Shrewsbury (Pennsilvània) 
 Shrewsbury (Vermont)